

Patronyme 

Le nom de Deane est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anne Deane, (1834-1905), nationaliste, femme d'affaires et philanthrope.
 Brian Deane (1968-), footballeur anglais.
Lucy Deane Streatfeild (1865-1950), inspectrice du travail britannique.
 .
 Ruthven Deane (1851-1934), ornithologue américain.
 Seamus Deane, (1940-2021), écrivain irlandais.
 Silas Deane (1737-1789), homme politique et diplomate américain.
 Sir William Deane (1931-), homme politique australien.

Toponyme 
 Basingstoke and Deane, agglomération et district dans le nord du comté de Hampshire.
 Deane, un hameau et une paroisse civile du comté de Hampshire, en Angleterre.

Homonymie de patronyme